Atkins puede referirse a:

Personas 

 Al Atkins, cantante británico.
 Anna Atkins, pionera de la fotografía, británica.
 Chet Atkins, guitarrista y productor musical.
 Christopher Atkins, actor estadounidense.
 Chucky Atkins, jugador de la NBA (liga estadounidense).
 Doug Atkins (1930-2015), jugador estadounidense de fútbol americano.
 Jeffrey Atkins, rapero estadounidense conocido como Ja Rule.
 Juan Atkins, músico de techno, estadounidense.
 Larry Atkins, miembro de Kansas City Chiefs.
 Mark Atkins, músico australiano que interpreta el didgeridoo.
 Oliver Atkins Farwell (1867-1944), botánico estadounidense.
 Peter Atkins (Peter William Atkins), químico, profesor de química, autor de numerosos libros y declarado ateo.
 Robert Atkins (Robert Coleman Atkins), nutricionista y dietista, famoso por la Dieta Atkins.

Lugares 

 Atkins (Arkansas), ciudad de Arkansa, Estados Unidos.
 Museo Nelson-Atkins, museo de arte de Kansas City, Estados Unidos.

Otros 

 Dieta Atkins, cuyo autor es el doctor Robert Atkins.
 Atkins (empresa), empresa del sector de la construcción y la ingeniería.